Elizondo steht für:
 Elizondo, ein Ort im Norden der spanischen Region Navarra, siehe Baztan

Elizondo ist der Familienname folgender Personen:
 Eusebio L. Elizondo Almaguer (* 1954), römisch-katholischer Bischof
 Francisco Gómez de Altamirano y de Elizondo (1796–1838), Jefe Supremo der Provinz El Salvador in der Zentralamerikanischen Konföderation
 Hector Elizondo (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Horacio Elizondo (* 1963), argentinischer Fußballschiedsrichter
 Javier Elizondo (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Juan Manuel Elizondo (* 1983), mexikanischer Tennisspieler
 Mike Elizondo (* 1972), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Pedro Pablo Elizondo Cárdenas (* 1949), mexikanischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Ricardo Elizondo Elizondo (1950–2013), mexikanischer Schriftsteller
 Salvador Elizondo (1932–2006), mexikanischer Schriftsteller und Kritiker
 Virgilio P. Elizondo (1935–2016), US-amerikanischer römisch-katholischer Priester mexikanischer Herkunft und Befreiungstheologe